Lucidota är ett släkte av skalbaggar. Lucidota ingår i familjen lysmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lysmaskar
Lucidota